.pot (.POT, .Pot) — розширення імен для шаблонів файлів, створених за допомогою програм:
 Microsoft PowerPoint;
 Gettext.

Формати файлів